Le Championnat du monde de Superbike 2002 est la  du Championnat du monde de Superbike.
La saison a débuté le 10 mars et s'est terminée le 29 septembre après 13 manches.

Colin Edwards a remporté le titre pilote et Ducati le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2002
Sport motocycliste en 2002
Superbike
Circuit de la Communauté valencienne Ricardo Tormo